Márkus József
 Márkus József (1848–1920 körül) politikus, országgyűlési képviselő
 Márkus József (1852–1915) országgyűlési képviselő, Budapest polgármestere majd főpolgármestere
 Márkus József Satanello (1854–1911) író, újságíró
 Márkus József (1911–1994) mezőgazdasági mérnök, egyetemi tanár
 Márkus József (?) dalszövegíró
hasonló nevűek
 Jozef Markuš (1944) magyarországi születésű szlovák politikus, a Matica slovenská egykori elnöke